Анато́лий Реше́тников:
 Решетников, Анатолий Георгиевич (1923—2018) — советский и украинский актёр.
 Решетников, Анатолий Дмитриевич (1898—1964) — советский легкоатлет и тренер.